Par ordre chronologique
  (1796–1865), homme politique américain ;
  (1848–1916), avocat et diplomate américain ;
  (1884–1963), amiral américain ;
 William Calhoun (fl. 1913–1925), acteur américain ;
  (1890–1955), joueur américain de baseball ;
 William Calhoun (né en 1927), joueur américain de basket-ball ;
  (1934–1989), lutteur américain ;
 William Calhoun (né en 1964), batteur américain, membre du groupe Living Color ;
 William Calhoun (né en 1970), rappeur et acteur américain.